Speedy Gonzales (personage), een tekenfilmpersonage uit de cartoonreeks van Warner Brothers: Looney Tunes en Merrie Melodies
 Speedy Gonzales (film), een Amerikaanse animatiefilm uit 1955, de eerste waarin Speedy Gonzales zijn huidige vorm heeft
 Speedy Gonzales (lied), een nummer uit 1961 van David Dante, populair gemaakt op single door Pat Boone in 1962
 Speedy Gonzales (album), een muziekalbum uit 1962 van de Duitse schlagerzanger Rex Gildo
 Mark González, een Chileens voetballer met de bijnaam Speedy Gonzáles